El Príncipe Viduquindo Adolfo Enrique Jorge-Guillermo de Waldeck y Pyrmont (Arolsen, 9 de marzo de 1936), ha sido desde 1967 el jefe de la Casa de Waldeck y Pyrmont.

Primeros años 
Nació en Arolsen  hijo del príncipe heredero Josías de Waldeck y Pyrmont y su esposa, la duquesa Altburg de Oldemburgo (1903-2001). Adolf Hitler y Heinrich Himmler fueron sus padrinos. Viduquindo, quien ha servido en la Fuerzas Armadas de Alemania con el rango de teniente coronel, sucedió como jefe de la Casa de Waldeck y Pyrmont a la muerte de su padre el 30 de noviembre de 1967. Vive con su familia en el Castillo de Arolsen.

Matrimonio e hijos 
Viduquindo contrajo matrimonio el 19 de mayo de 1988 en Frohnleiten con la Condesa Cecilia von Goëss-Saurau (n. 1956), con descendencia:
 Príncipe Carlos Antonio de Waldeck y Pyrmont (n. 1991).
 Príncipe Josías de Waldeck y Pyrmont (n. 1993).
 Príncipe Juan de Waldeck y Pyrmont (n. 1993).

Títulos, estilos, honores y armas

Títulos y estilos 
 9 de marzo de 1936 - 30 de noviembre de 1967: Su Alteza Serenísima Príncipe Viduquindo de Waldeck y Pyrmont
 30 de noviembre de 1967 - presente: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Waldeck y Pyrmont

Honores 
 9 de agosto de 2001: Cruz Federal al Mérito de Roland Koch, entonces Ministro-Presidente de Hesse.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Waldeck-Pyrmont
Casa de Waldeck